L59 ou L.59 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Eng.LZ 104 (L 59), un zeppelin ;
 Aer Lualdi L.59,  un hélicoptère italien quadriplace ;
 Albatros L.59, un avion de sport allemands de l'entre-deux-guerres.

Marine 
 HMS Zetland (L59), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres